Kergonan steht für:

 Benediktinerabtei Kergonan, Kloster in Frankreich
 Benediktinerinnenabtei Kergonan, Kloster in Frankreich